Friedingen ist der Name folgender Orte:
 Friedingen (Singen), Ortsteil der Stadt Singen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Friedingen (Langenenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Friedingen ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann von Friedingen († 1189),  Bischof von Konstanz.
 Johann von Friedingen († 1534), katholischer Ordensgeistlicher, Abt im Kloster Bebenhausen
 Rudolf von Friedingen  († 1537), Landkomtur des Deutschen Ritterordens
 Ulrich von Friedingen († 1358), Bischof von Konstanz 

Friedingen steht auch für
 Herren von Friedingen, schwäbisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Fridingen
 Burg Friedingen
 Friedlingen, ein Stadtteil von Weil am Rhein